— это японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов. В период с 1990 по 1991 год совместно с Осаму Мурамацу им было открыто 2 астероида.

См. также 
 Акира Натори
 Хитоси Сиодзава
 Ёсиканэ Мидзуно

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов